Hiemann ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Hiemann (* 1930), deutscher Militärwissenschaftler und ehemaliger Generalmajor der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik
 Holger Hiemann (* 1968), deutscher Fußballtorwart
 Louis Heinrich Hiemann (1857–1939), deutscher Volkskünstler aus dem sächsischen Erzgebirge
 Milena Hiemann (* 1997), deutsche Pferdesportlerin